2 miejscowości w Polsce: 
 Biskupie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie 
 Biskupie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Zobacz też: Biskupie-Kolonia